

Sigle 
 SFT – Società Anonima Ferrovie del Ticino
 Societatea Feroviară de Turism – parte delle Căile Ferate Române responsabile del turismo ferroviario

Codici 
 SFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skellefteå (Svezia)
 SFT – codice ISO 3166-2:GB di Sefton (Regno Unito)